Yasawa kan syfta på följande platser:

Fiji 

 Yasawa Island, ö, Västra divisionen, 
 Yasawa Group, öar, Västra divisionen, 

Robotskapade Fijiförgreningar